Kamba peut désigner :

Ethnologie 
 les Kamba, un peuple du Kenya
 le kamba, une langue bantoue parlée au Kenya
 les Kamba, un peuple de République du Congo, de République démocratique du Congo et d'Angola
 le kaamba, langue bantoue parlée par les Kamba en République du Congo, République démocratique du Congo et Angola

Toponyme 
 Kamba, une localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
 Kamba, une localité située dans le département de Kougny au Burkina Faso
 Kamba, un village du Cameroun

Patronyme 
Laëtitia Kamba, une joueuse de basket-ball française

Homonymie de toponyme